Alex Rodríguez puede hacer referencia a:

Personas 
 Alex Rodríguez (1975-), exbeisbolista profesional estadounidense de origen dominicano, que jugó en las Grandes Ligas de Béisbol para los Yankees de Nueva York.
 Alex Rodríguez (1993-), futbolista español que juega como mediocampista en el Wellington Phoenix neozelandés de la A-League de Australia.
 Alex Rodríguez Ledezma (1990-), portero de fútbol que actualmente juega en el equipo de San Francisco FC de la Primera División de Panamá.